French Open 2022 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 22 maja–4 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża. W finale Iga Świątek pokonała Coco Gauff 6:1, 6:3.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 
 

French Open 2022
French Open – gra pojedyncza kobiet